Красносёлка — железнодорожная станция ЮУЖД, расположенная в 5 километрах от посёлка Красногорский, Еманжелинского муниципального района Челябинской области.

История

Экономика

Пристанционный посёлок

Примечания 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги